Lars Sune Lindgren (né le  à Piteå en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace devenu entraîneur. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Piteå HC, il débute en senior dans la Division 2 en 1970. Il découvre la Division deux ans plus tard avec le Skellefteå AIK. Il a porté les couleurs du MODO Hockey et du Luleå HF dans l'élite nationale. Il joue dans la Ligue nationale de hockey entre 1978 et 1984 avec les Canucks de Vancouver et les North Stars du Minnesota. Il met un terme à sa carrière de joueur en 1991.

Carrière internationale 
Il représente la Suède au niveau international.

Trophées et honneurs personnels

Elitserien 
1978 : nommé dans l'équipe type.
1979 : nommé dans l'équipe type.

Ligue nationale de hockey 
1980 : participe au  Match des étoiles.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1969-1970 || Piteå IF || Division 3 || 12 || 7 || 4 || 11 ||  || - || - || - || - || -
|-
| 1970-1971 || Piteå IF || Division 2 || 18 || 3 || 3 || 6 || - || - || - || - || - || 
|-
| 1971-1972 || Piteå IF || Division 2 || 18 || 6 || 6 || 12 || - || - || - || - || - || 
|-
| 1972-1973 || Skellefteå AIK || Division 1 || 13 || 0 || 3 || 3 || 10 || 6 || 1 || 2 || 3 || 8
|-
| 1973-1974 || Piteå IF || Division 2 || 23 || 5 || 14 || 19 || - || - || - || - || - || 
|-
| 1974-1975 || MODO Hockey || Division 1 || 30 || 4 || 8 || 12 || 20 || - || - || - || - || -
|-
| 1975-1976 || MODO Hockey || Elitserien || 36 || 2 || 4 || 6 || 22 || - || - || - || - || -
|-
| 1976-1977 || MODO Hockey || Elitserien || 35 || 6 || 6 || 12 || 36 || 4 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 1977-1978 || MODO Hockey || Elitserien || 33 || 3 || 12 || 15 || 55 || - || - || - || - || -
|-
| 1978-1979 || Canucks de Vancouver || LNH || 64 || 2 || 19 || 21 || 68 || 3 || 0 || 0 || 0 || 6
|-
| 1979-1980 || Canucks de Vancouver || LNH || 73 || 5 || 30 || 35 || 66 || 2 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
| 1980-1981 || Canucks de Vancouver || LNH || 52 || 4 || 18 || 22 || 32 || - || - || - || - || -
|-
| 1981-1982 || Canucks de Vancouver || LNH || 75 || 5 || 16 || 21 || 74 || 16 || 2 || 4 || 6 || 6
|-
| 1982-1983 || Canucks de Vancouver || LNH || 64 || 6 || 14 || 20 || 48 || 4 || 1 || 1 || 2 || 2
|-
| 1983-1984 || Canucks de Vancouver || LNH || 7 || 1 || 2 || 3 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| 1983-1984 || North Stars du Minnesota || LNH || 59 || 2 || 14 || 16 || 33 || 15 || 2 || 0 || 2 || 6
|-
| 1984-1985 || Luleå HF || Elitserien || 33 || 8 || 3 || 11 || 46 || - || - || - || - || -
|-
| 1985-1986 || Luleå HF || Elitserien || 35 || 2 || 7 || 9 || 32 || - || - || - || - || -
|-
| 1986-1987 || Luleå HF || Elitserien || 35 || 4 || 9 || 13 || 42 || 3 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 1987-1988 || Luleå HF || Elitserien || 40 || 2 || 7 || 9 || 52 || - || - || - || - || -
|-
| 1988-1989 || Piteå HC || Division 1 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 1989-1990 || Piteå HC || Division 1 || 2 || 0 || 0 || 0 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 1990-1991 || Piteå HC || Division 1 || 2 || 0 || 0 || 0 || 2 || - || - || - || - || -

| | 394|| 25|| 113|| 138|| 325|| 40|| 5|| 6|| 11|| 20

Au niveau international 

|-
| 1977 || align="left"| Championnat du monde || 10|| 1|| 1|| 2|| 8|| || align="left"|  Médaille d'argent
|-
| 1978 || align="left"| Championnat du monde || 10|| 2|| 3|| 5|| 8|| || align="left"| Quatrième place
|-
| 1981 || align="left"| Coupe Canada || 5|| 0|| 1|| 1|| 6|| || align="left"| Cinquième place

Références 

Naissance en octobre 1952
Naissance à Piteå
Joueur international suédois de hockey sur glace
Joueur d'un Match des étoiles de la Ligue nationale de hockey
Joueur du Skellefteå AIK
Joueur du MODO hockey
Joueur du Luleå HF
Joueur des Canucks de Vancouver
Joueur des North Stars du Minnesota
Entraîneur suédois de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché